Пеня 
 Пеня — грошове стягнення за невиконання зобов'язань..
 Пеня — штраф.
 Пеня — незадоволення або скарга.
 Пеня — біда, горе.

Топоніми

Пеня-Гарсія — парафія.
 Пеня-де-Франса — парафія.

Примітки